Ян Андреевич Ребайн (1911—1996) — советский архитектор, главный архитектор Ростова-на-Дону (1947—1972). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в 1911 году.

Закончил в 1934 году архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института. В Ростов-на-Дону приехал по распределению, где стал трудиться по своей специальности в «Ростовоблпроекте». Участвовал в восстановлении разрушенного Ростова-на-Дону после Великой Отечественной войны.

Принял участие в проектировании главного железнодорожного узла Ростова и пригородного железнодорожного вокзала. Стал автором идеи возведения Западного и Северного жилых массивов. В конце 1950-х годов он настоял на создании обширных зон отдыха для ростовчан на Зелёном острове и на левом берегу Дона.

Умер в январе 1996 года.

Наиболее известные проекты 
 Гостиница «Приморская» (1936, Сочи).
 Городская набережная Дона (1949, Ростов-на-Дону).
 Здание МВД (ул. Большая Садовая, Ростов-на-Дону).
 Здание МГБ (ул. Большая Садовая, Ростов-на-Дону).
 Дом «Молодых специалистов» (совм. с Х. Х. Чалхушьяном, 1936), Таганрог, ул. Фрунзе, 43.

Автор книг 
 Ребайн Я. А. Ростов-На-Дону. — М.: Архитектура городов СССР, 1950. — 150 с.
 Ребайн Я. А. Ростов шагает в будущее. — Ростов-на-Дону: Книжное издательство, 1968.

Семья 
Дочь — Татьяна Яновна Ребайн (род. 1939), доктор архитектуры, профессор.

Память 

 Hа фасаде дома № 66 в переулке Газетном Ростова-на-Дону, где он жил в последние годы, установлена мемориальная доска, где указано: «Здесь жил с 1953 по 1996 г. Ребайн Ян Андреевич, архитектор и ветеран ростовского полка народного ополчения».

Примечания

Ссылки 
 Ян Ребайн: воин и созидатель

Архитекторы СССР
Архитекторы Сочи
Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Таганрога
Архитекторы Ростова-на-Дону